Usia steht für:
 der Name eines Königs von Juda (auch: Usija, Asarja), siehe Asarja
 eine Transkription des griechischen Worts für „Substanz“ oder „Wesen“, siehe Ousia

USIA steht für:
 USIA, sowjetischer Firmenverbund in Österreich zwischen 1945 und 1955
 United States Information Agency
 United Sabah Islamic Association

US-IA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

Abkürzung